Футалеуфу:

 Футалеуфу — река в Аргентине и Чили.
 Футалеуфу — поселок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.